Norman Brookes era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

James Cecil Parke ha battuto in finale 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 Alfred Beamish.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1912